Дон-Терезин — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дон-Терезин — местечко в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва.
 Дон-Терезин — село в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва.